Теодора Комнина (грчки: Θεοδώρα ἡ Κομνηνή; умрла 2. јануара 1184) је била војвоткиња Аустрије, супруга Хенрика II од Аустрије.

Биографија 
Теодора је била ћерка севастократора Андроника, сина Јована II Комнина. Припадала је византијској династији Комнина. Мајка јој се звала Ирина. Према хроници Никите Хонијата, Теодора је била млађа Андроникова ћерка. Мало се зна о Теодорином раном животу. Отац јој је умро 1142. године у походу против Јерменског краљевства Киликије. Теодора није забележена у историјским изворима до касних 1140—их година када се удала за Хенрика Аустријског чија је прва жена, Гертруда од Суплингенбуга, умрла 1143. године. Брак је уговорио њен стриц Манојло, византијски цар од 1143. године и светоримски цар Конрад III током његовог боравка у Цариграду (Други крсташки рат). Теодора и Хенрик су се венчали у Цариграду. Теодора је умрла 2. јануара 1184. године.

Потомство 
Теодора и Хенрик имали су троје деце:
 Агнеса (1154-13. јануар 1182), удата за угарског краља Стефана III.
 Леополд V од Аустрије (1157-31. децембар 1194)
 Хенри, војвода Модлинга (1158-31. август 1223), ожењен Ричезом Чешком.

Породично стабло

Извори 
 Runciman, S.; A History of the Crusades, Vols. 1-3 (Penguin Books, 1978)
 Fuhrmann, H., (trans. Reuter, T.); Germany in the high middle ages c.1050-1200 (Cambridge University Press, 1995)
 Pertz, G. H. (ed.); Auctarium Zwetlensis et Continuatio (Hannover, 1851, 1925)
 Hereberg-Fränke, S. (ed.); Diocesis Salisburgensis Regiones Salisburgensis et Bavarica (Berlin, 1904)
 Johannes Preiser-Kapeller, Von Ostarrichi an den Bosporus. Ein Überblick zu den Beziehungen im Mittelalter (From Ostarrichi to the Bosporus: an overview of relations in the Middle Ages), in: Pro Oriente Jahrbuch 2010. Vienna (2011). стр. 66-77 (online: http://oeaw.academia.edu/JohannesPreiserKapeller/Papers/640940/Von_Ostarrichi_an_den_Bosporus._Ein_Uberblick_zu_den_Beziehungen_im_Mittelalter_From_Ostarrichi_to_the_Bosporus_an_overview_of_relations_in_the_Middle_Ages_)

Умрли 1184.
Династија Комнина